Комарівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця і орган місцевого самоврядування в Україні.

 Комарівська сільська рада — Вінницька область, Вінницький район
 Комарівська сільська рада — Вінницька область, Теплицький район
 Комарівська сільська рада — Волинська область, Маневицький район
 Комарівська сільська рада — Івано-Франківська область, Галицький район
 Комарівська сільська рада — Київська область, Макарівський район
 Комарівська сільська рада — Львівська область, Бродівський район
 Комарівська сільська рада — Тернопільська область, Монастириський район
 Комарівська сільська рада — Харківська область, Ізюмський район
 Комарівська сільська рада — Черкаська область, Корсунь-Шевченківський район
 Комарівська сільська рада — Чернівецька область, Кельменецький район
 Комарівська сільська рада — Чернівецька область, Сторожинецький район
 Комарівська сільська рада — Чернігівська область, Борзнянський район

Ліквідовані
 Комарівська сільська рада — Одеська область, Великомихайлівський район